Ку́ркеланъя́рви () — озеро на территориях Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия и общины Париккала провинции Южная Карелия губернии Южная Финляндия Республики Финляндия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,8 км². Располагается на высоте 91 метр над уровнем моря.

По северной части водоёма проходит Российско-финляндская граница.

Форма озера продолговатая, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, отчасти заболоченные.

В северную залива Сойкуланлахти () впадает безымянный ручей, несущий воды из озёр Лонкалампи () (высота 95 м над уровнем моря(), Румпалинлампи (), Петяяярви (), Йоутсенлампи () и Сойкуланлампи ().

Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянный ручей, впадающий в реку Ниванйоки (в нижнем течении Иййоки, текущую в озеро Пиени-Ийярви, расположенное южнее Куркеланъярви.

В озере расположены шесть небольших островов, наибольших из который — Пяяринсаари ().

Населённые пункты близ озера отсутствуют.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013018.

См. также 
 Озёра Карелии
 Озёра Финляндии

Примечания 

Бассейн Иййоки (река, впадает в Ладожское озеро)
Озёра Лахденпохского района
Озёра Финляндии
Пограничные озёра